

Anno 
 907 o 907 a.C.

Codici 
 907 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Melbourne, in Australia

Matematica 
 907 – numero